Im Einzugsbereich der nordirischen Hauptstadt Belfast gibt es folgende Flughäfen:

 Belfast International Airport, größter Verkehrsflughafen Nordirlands
 George Best Belfast City Airport, kleinerer Verkehrsflughafen nahe dem Stadtzentrum